Асколі-Пічено — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Асколі-Пічено — провінція в Італії, у регіоні Марке.